Popovici ist der Familienname folgender Personen:

 
 Aurel Popovici (1863–1917), rumänischer Jurist und Politiker

 David Popovici (* 2004), rumänischer Schwimmer
 Demeter Popovici (1859–1927), rumänischer Bariton und Gesangslehrer
 Fred Popovici (* 1948), rumänischer Komponist
 Gheorghe Popovici (* 1935), rumänischer Ringer
 Honorina Popovici, Opernsängerin, mutmaßlich aus Rumänien stammend
 Sava Barcianu-Popovici (1814–1879), rumänischer Kleriker, Romanist, Rumänist, Germanist, Grammatiker und Lexikograf
 Traian Popovici (1892–1946), rumänischer Anwalt und Bürgermeister von Czernowitz

Popovići ist der Name folgender Orte:
  Popovići (Kraljevo), Dorf in Serbien